Beaverhead :

 Comté de Beaverhead, comté dans le Montana
 , formation rocheuse
 Beaverhead, une rivière du Montana
 Cratère Beaverhead, un cratère d'impact